Il tocco del diavolo (The Evil Touch) – serie televisiva statunitense
Il tocco del diavolo (Touch the Devil) – romanzo di Jack Higgins del 1982
Il tocco del diavolo (Wild Side) – film del 1995 diretto da Donald Cammell
 Il tocco del diavolo – albo di Dylan Dog del 2005